Alfons VI de Lleó o Alfons VI de Castella (1040-1109), rei de Lleó i rei de Castella
 Alfons VI de Portugal (1643-1683), rei de Portugal